

Astronomia 
7672 Hawking – asteroide della fascia principale

Fisica 
Radiazione di Hawking – radiazione termica che si ritiene sia emessa dai buchi neri
Stato di Hartle-Hawking – teoria cosmologica

Persone 
Jane Wilde Hawking – scrittrice e insegnante britannica
Lucy Hawking – scrittrice e giornalista britannica
Stephen Hawking – matematico, astrofisico e cosmologo britannico

Televisione 
Hawking – film per la televisione del 2004 su Stephen Hawking
Hawking – film per la TV del 2013 su Stephen Hawking
Eloise Hawking – personaggio della serie televisiva Lost
James "Jim" Hawking – personaggio della serie animata Outlaw Star